Juda – Judea, kraina geograficzna w Izraelu
 Juda – jednostka osadnicza w USA, w hrabstwie Wisconsin
 Juda – starożytne królestwo
 Juda – imię pochodzenia hebrajskiego
 Juda – syn Jakuba
 Juda Galilejczyk
 Juda ha-Nasi
 Juda Machabeusz
 Juda Tadeusz